Малахитовая шкатулка — опера-сказ Дмитрия Батина по мотивам произведений Павла Бажова.

Ставилась на сценах Пермского и Магнитогорского театров оперы и балета.

Сюжет

Первое действие 
В раздумьях Степан бродит у малахитовой шахты. Выходит Настенька, следует диалог об их желании получить вольную и жениться. Выходят крепостные юноши и девушки, танцуют хоровод. Все кроме Степана покидают сцену. Появляется Хозяйка Медной горы и обещает выйти за него замуж если он перестанет добывать малахит. Степан отказывается.

Утро. Рабочие собираются в горы. Жена приказчика сообщает, что Императрица обещала награду тому, кто добудет глыбу малахита в 5 саженей. Приказчик за это обещает вольную. Степан передает приказ Хозяйки Медной горы. Его велят выпороть и приковать в руднике. Появляется Хозяйка Медной горы и показывает Степану богатства горы. Видение исчезает, появляется Приказчик. Степан выбивает малахитовую глыбу в 5 саженей. Появляется Хозяйка Медной горы, передает осколок Настеньке и манит Степана.

Второе действие 
Через годы после пропажи Степана Настенька воспитывает дочь Танюшу. Танюша пользуется популярностью у парней, но увлечена только оставленной отцом малахитовой шкатулкой. Появляется Нищенка, просит о ночлеге. Наедине с Танюшей оказывается, что она — Хозяйка Медной горы, обещает взять её в горы если та посетит Малахитовый зал Императрицы.

Жена приказчика поджигает дом Настеньки за отказ продать малахитовую шкатулку. Спасшаяся Настенька решает продать шкатулку Жене приказчика. Та надевает украшения, которые ей не в пору. Танюша надевает украшения, Барин Турчанинов влюбляется в неё. Она обещает выйти за барина, если тот покажет ей Малахитовый зал Императрицы.

Дворец Императрицы. В ожидании Танюши Императрица велит фрейлинам танцевать. Появляется Танюша, все признают её красавицей. Танюша проходит через зал, игнорируя барина и Императрицу, к стене, где видит Хозяйку Медной горы. Стена расступается, Хозяйка увлекает Танюшу за собой.

Литература 
 Брошюра: Малахитовая шкатулка. Пермь, Театр оперы и балета

Ссылки 
 Опера на сайте Пермского театра оперы и балета
 Опера на сайте Магнитогорского театра оперы и балета

Примечания 

Оперы 2010-х годов
Оперы на русском языке